Nieznany książę – umowne określenie wodza plemion serbskich, który w początkach VII wieku.
 Nieznany książę – brytyjski film telewizyjny z 2003 roku.